San Miguel el Grande steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 San Miguel el Grande (Guerrero), Ort in Guerrero
 San Miguel el Grande (Oaxaca), Ort in Guerrero
 San Miguel el Grande (Veracruz), Ort in Guerrero
 San Miguel el Grande, früherer Name von San Miguel de Allende, Ort in Guanajuato
 Municipio San Miguel el Grande, Verwaltungseinheit von Oaxaca